Civera ist der Familienname folgender Personen:

 David Civera (* 1979), spanischer Popsänger
 Francesco Civera (1882–1973), italienischer Ruderer